Jean-François Joly peut désigner :
 Jean-François Joly de Fleury (1718-1802), un homme d'État français ;
 Jean-François Joly (1790-1870), un homme politique français ;
 Jean-François Joly (1961-), un photographe français.